Леванидово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Леванидово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Леванидово — деревня в Кашинском районе Тверской области.